Sesel steht für:

 Bergfenchel, Pflanzengattung in der Familie der Doldenblütler
 Rebmesser, landwirtschaftliches Werkzeug, siehe Hippe (Werkzeug) #Rebmesser
 Seychellen, Inselstaat im Indischen Ozean